El acrónimo R5 puede referirse a:

 Región 5, dentro del esquema de publicación de DVD.
 Radial 5, una autopista de peaje madrileña, España.
 Renault 5, un automóvil compacto que se comercializó entre 1972 y 1996.
 R-5 (misil), un misil balístico soviético.
 R5, una banda de pop-rock estadounidense.
 R5, una categoría de automóviles de carreras.
 R5, otro nombre del resto de supernova SNR G127.1+00.5.